JAMA: The Journal of the American Medical Association («Журнал Американской медицинской ассоциации») — еженедельный международный медицинский научный журнал, издаваемый American Medical Association. По состоянию на 2010 год JAMA является самым читаемым медицинским журналом в мире. Импакт-фактор (2011) = 30,026.

История 
Журнал был основан в 1883 году и с тех пор издаётся непрерывно.

С самого первого выпуска JAMA публикует материалы исследований и работ, принадлежащие не Ассоциации, а авторам самих материалов. Таким образом American Medical Association снимает с себя какую-либо ответственность за использование, неиспользование или неверное использование публикуемых материалов.

Рубрики и типы материалов 
На регулярной основе JAMA публикует материалы следующих типов:

 Заметки редактора
 Комментарии
 Медицинские новости
 Обзоры и отзывы
 Оригинальные исследования
 Переписка
 Статистические данные
 Эссе

Издания на других языках 
По состоянию на начало 2010 года журнал издаётся на 21 языке.

Примечания

См. также 
 Список 100 самых влиятельных журналов биологии и медицины за последние 100 лет
 Archives of Dermatology

Ссылки 

 AMA — American Medical Association
 Архивы American Medical Association

Медицина в США
Медицинские журналы